Zmysłowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Zmysłowo, dans la gmina de Jutrosin ;
 du village de Zmysłowo, dans la gmina de Miejska Górka ;
 du village de Zmysłowo, dans la powiat de Środa Wielkopolska.